De Coupe de la Ligue 1996/97 was de derde editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 28 augustus 1996 en eindigde op 12 april 1997 met de finale in het Parc des Princes in de hoofdstad Parijs. RC Strasbourg versloeg Girondins de Bordeaux na strafschoppen in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 1997/98. RC Strasbourg won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Frans voetbalkampioenschap 1996/97
Coupe de France 1996/97

1997
Bekervoetbal 1996/97